Kírovsk (Múrmansk), localitat de la província de Múrmansk, a Rússia
 Holubivka, localitat de la província de Lugansk, a Ucraïna